

Media

Films 
Revenge (1918), een Amerikaanse western van Tod Browning
Revenge (1955), een Britse film van Alfred Hitchcock
Revenge (1962) of Wonhanui Irwoldo, een Zuid-Koreaanse film met Park Am
Revenge (1968) of Boksu, een Zuid-Koreaanse film met Park No-sik
Revenge (1969), een Italiaanse film uit 1969
Revenge (1971), een Britse thriller van Sidney Hayers
Revenge (1978) of Blood Feud, een Italiaanse thriller van Lina Wertmüller
Revenge (1985), een film uit 1985
Revenge (1990), een Amerikaanse misdaadthriller met Kevin Costner in de hoofdrol 
Revenge (2000), een Amerikaanse thriller met Alexandra Paul in de hoofdrol 
The Revenge (film), een Poolse film uit 2002 van Andrzej Wajda
Revenge (2007), een Russische sportdramafilm
Revenge (2017), een Franse wraakfilm
Revenge: A Love Story, een film uit 2010 van Wong Ching-Po

Televisie 
Revenge (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie
Revenge (Alfred Hitchcock Presents), een televisieaflevering van Alfred Hitchcock Presents
Revenge (Survivors), een televisieaflevering van Survivors
The Revenge (Seinfeld), een televisieaflevering van Seinfeld

Muziek

Bands 
Revenge (Canadese band), een blackmetalband uit Canada
Revenge (Britse band), een band onder leiding van New Order-bassist Peter Hook

Albums 
Revenge (Cro-Mags), een album uit 2000
Revenge (Eurythmics), een album uit 1986
Revenge (The Flying Luttenbachers), een album uit 1996
Revenge (Iron Fire), een album uit 2006
Revenge (KISS), een album uit 1992
Revenge (Paragon), een album uit 2005
Revenge (TSOL), een album uit 1986
The Revenge (album), een album uit 2007 van Jorn Lande en Russell Allen

Singles 
Revenge (Black Flag), een single van Black Flag
Revenge (Chevelle), een single van Chevelle
Revenge (Eurythmics), een single van Eurythmics
Revenge (Mindless Self Indulgence), een single van Mindless Self Indulgence
Revenge (Ministry), een single van Ministry
Revenge (Papa Roach), een single van Papa Roach
Revenge (Patti Smith Group), een single van Patti Smith Group
Revenge (P!nk), een single van P!nk
Revenge (Plain White T's), een single van The Plain White T's
Revenge (Switchfoot), een single van Switchfoot
Revenge (White Zombie), een single van White Zombie

Overige media 
Revenge (Bill Cosby), een comedyalbum uit 1967 van Bill Cosby
Revenge (roman), een roman van Stephen Fry uit 2000
The Revenge (hoorspel), een Brits hoorspel door Andrew Sachs uit 1978